Юшки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Юшки — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Юшки — деревня в Калинковичском районе Гомельской области. Входит в Дудичский сельсовет.
 Юшки — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Украина 
 Юшки — село в Кагарлыкском районе Киевской области.